Molekulska formula -{CH6N2O3}- se može odnositi na:

 Vodonik peroksid - ureja
 Metilamonijum nitrat